David Hall kan syfta på

 David Hall (1898–1957), svensk sadelmakare och politiker, socialdemokrat
 David Hall (Delawarepolitiker) (1752–1817), amerikansk politiker, demokrat-republikan, guvernör i Delaware
 David Hall (Oklahomapolitiker) (1920–2016), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Oklahoma